Jonathan Kaplan – amerykański reżyser filmowy i telewizyjny.
 Jonathan Kaplan – południowoafrykański sędzia rugby.